Die boso Ladies Open Hechingen 2018 waren ein Tennisturnier für Damen in Hechingen. Das Sandplatzturnier war Teil des ITF Women’s Circuit 2018 und fand vom 7. bis 12. August 2018 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

ITF Women’s Circuit 2018
Tennisturnier in Hechingen